Buktryfflar (Hymenogasteraceae) är en familj av svampar. Buktryfflar ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Skivlingar